Хренков — русская фамилия. Известные носители:

 Хренков, Николай Николаевич (1984—2014) — российский бобслеист.
 Хренков, Дмитрий Терентьевич (1919—2002) — советский и российский журналист, писатель, критик, редактор; главный редактор «Лениздата», главный редактор журнала «Нева».